Фамилија Фелис има више значења:

 Фамилија Фелис, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фелис, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фелис, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фелис, Ехидо Ханизио (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фелис, Колонија Кастро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фелис, Колонија Полвора (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику